Wjatschorka ist der Familienname folgender Personen:

 Franzischak Wjatschorka (* 1988), weißrussischer Journalist
 Winzuk Wjatschorka (* 1961), weißrussischer Politiker (Partyja BNF)